Guardi ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Guardi ( –um 1476), italienischer Bildhauer
 Francesco Guardi (1712–1793), italienischer Veduten- und Landschaftsmaler
 Giovanni Antonio Guardi (1699–1760), italienischer Maler